Ebisu – quartiere di Tokyo, Giappone
 Ebisu – dio shintoista dei pescatori o dei mercanti
 Ebisu – personaggio del manga e anime Dorohedoro
 Ebisu – personaggio del manga e anime Naruto